Korb peut faire référence à :

Toponyme

 Korb, commune de Bade-Wurtemberg (Allemagne).

Patronyme

 Carl-Keven Korb (né en 1987), écrivain québécois.
 Chris Korb (né en 1987), footballeur américain.
 Liliane et Laurence Korb (nées en 1940 et en 1951), sous le nom de plume commun de Claude Izner, romancières françaises, auteurs ensemble de plusieurs romans et sous le nom d'Izner des Enquêtes de Victor Legris (de 2003 à 2014).
 Michel Korb (né en 1960), compositeur de musiques de film, chef d'orchestre et chanteur français.
 Nathan Korb (1917-2002), de son nom d'artiste Francis Lemarque, auteur-compositeur-interprète et poète français.
 Pierre Korb (1908-1980), footballeur français.
 Ron Korb (né en 1961), flûtiste, auteur, compositeur et producteur de musique canadien.
Patronyme juif